Pułki artylerii noszące numer „1”:

Wojska Polskiego:
 1 Pułk Artylerii Legionów Polskich (1914–1918)
 1 Pułk Artylerii Polowej (XI–XII 1918) → 6 Pułk Artylerii Polowej (XII 1918 – V 1919) → 7 Pułk Artylerii Polowej
 1 Pułk Artylerii Górskiej (XI 1918–VI 1919) → 6 Pułk Artylerii Polowej
 1 Pułk Artylerii Polowej Legionów (1919–1931) → 1 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów (1932–1939)
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939)
 1 Pułk Artylerii Najcięższej (1920–1939)
 1 Pułk Artylerii Konnej (1921)
 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1924–1939)
 1 Pułk Artylerii Górskiej (1919–1926)
 1 Pułk Artylerii Górskiej (1926–1931) → 1 Pułk Artylerii Motorowej
 1 Pułk Artylerii Motorowej (1931–1939)
 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej (1940)
 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej (1940)
 1 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej (1942–1947)
 1 Pułk Artylerii Motorowej (1942–1947)
 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej (1942–1947)
 1 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1942–1947)
 1 Pułk Artylerii Pomiarowej (1942–1947)
 1 Berliński Pułk Artylerii Lekkiej (1943–1945) → 1 Berliński Pułk Artylerii (1945–1947) → 1 Pułk Artylerii Lekkiej (1947–1955) → 1 Pułk Artylerii Haubic
 1 Pułk Moździerzy (1944–1945)
 1 Darnicki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967–1994) → 1 Pułk Przeciwlotniczy (1994–2002)
 1 Ciechanowski Pułk Artylerii Mieszanej (1994–2000) → 1 Ciechanowski Pułk Artylerii (2000–2010)

Niemieckie:
 1 Pułk Artylerii Polowej Gwardii Cesarstwa Niemieckiego – pułk artylerii niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 29 lutego 1816; garnizon: Berlin; Korpus Gwardii
 1 Pułk Artylerii Polowej im. Ks. Pruskiego Augusta (1 Litewski) – pułk artylerii niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 1 października 1772; garnizony: Gąbin (Gumbinnen) i Wystruć (Insterburg); I Korpus Armijny Cesarstwa Niemieckiego

Austro-węgierskie:
 Pułk Artylerii Korpuśnej Nr 1 (1894–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 1 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 12 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 112 (1918)
 Pułk Artylerii Dywizyjnej Nr 1 (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 1 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 12 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 12 (1918)
 Dywizjon Artylerii Konnej Nr 7 (1908–1916) → Dywizjon Artylerii Konnej Nr 1 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 1 K (1918)
 1 Pułk Artylerii Fortecznej

Bibliografia 
 Spis byłych oddziałów wojskowych WP, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", Nr 2 (183), Warszawa 2000, s. 66-113.